

Patronymes 
 Alexandru Belc (né en 1980), réalisateur et scénariste roumain ;
 Marian Bełc (1914-1942), pilote de chasse polonais, as des forces armées polonaises de la Seconde Guerre mondiale.

Voir aussi 

 BELC (Bureau d'Étude des Langues et des Cultures du CIEP, devenu Bureau pour l'enseignement de la langue et de la civilisation française à l'étranger) de France Éducation international.